Velika nagrada Nemčije 1996 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 28. julija 1996.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 45
| 1:21:43,417
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 45
| + 11,452 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 45
| + 33,926 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 45
| + 41,517 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 45
| + 42,196 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 45
| + 1:42,099
| 9
| 1
|-
! 7
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 45
| + 1:43,912
| 12
|  
|-
! 8
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 44
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 44
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 44
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 11
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 44
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 12
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 43
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 13
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 42
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 34
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 25
| Vibracije
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 19
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 19
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 13
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Giovanni Lavaggi
| Minardi-Ford
|  
| 
| 
|  
|}

Formula 1 sezona 1996
1996